Иоганн Готтлиб Коппе (; 1782—1863) — немецкий ,  и новатор в сельском хозяйстве, приобретший в своё время почётную известность своими реформами и научными трудами.

Биография 

Иоганн Готтлиб Коппе родился 21 января 1782 года в селе Хайдеблике (ныне в земля Бранденбург, Германия) в семье мелкого фермера Кристиана Коппе (1742-1806) и его жены Эрдмут Лунгвиц (во вдовчестве Фрёде; 1742-1809). Посещал городскую школу Люббена с 1793 по 1797 год. 

После практической деятельности в различных поместьях он был нанят в 1800 году управляющим имением тогдашнего майора . Вскоре один из основателей современной сельскохозяйственной науки Альбрехт Даниель Таер, узнал о Коппе из статей, которые он смог опубликовать в сельскохозяйственных газетах. Таер предложил ему должность учителя в школе сельскохозяйственных наук в . В 1813 году он издал учебник «Уроки земледелия и скотоводства», который и принёс ему широкую известность среди агрономов и фермеров.

По приглашению Тера, И. Г. Коппе с 1811 года начал преподавать, сельское хозяйство в Меглинской сельскохозяйственной школе, где им была основана знаменитая впоследствии овчарня.  

С 1814 по 1827 год он снова управлял несколькими крупными имениями, вел хозяйство (1827—1830) в арендованных казенных имениях, где устроил (1837) большой свеклосахарный завод, и, наконец, обзавелся хозяйством на собственной земле (1842) на которой и проработал до конца жизни. 

Коппе был женат дважды: сперва на Анне Элизабет Брабант (* 1789) в Вербиге в 1807 году (развелись в 1812 году; у пары было двое детей); в 1813 году он женился на дочери пастора Марианне Вилиш (1792–1849) в Котте близ Пирны, в этом браке родились четыре сына и пять дочерей. 

Иоганн Готтлиб Коппе скончался 1 января 1863 года в родном селе.

Его труд «Der Unterricht im Ackerbau und der Viehzucht» (2 тома, 1812, 10-е изд. 1873 год), дополненный профессором Э. Вольфом, был переведён на русский язык в 1876 году А. А. Стебутом и М. В. Неручевым и издан под названием: «Земледелие и скотоводство — практические наблюдения по земледелию и руководство к наиболее выгодному ведению хозяйства».

Почитателями Коппе собран капитал более 50-ти тысяч немецких марок и учрежден в Берлине особый институт (Koppestiftung) для содействия развитию теоретического научного сельского хозяйства, который стал выдавать премии за заслуги по развитию агрономии и животноводства.

Его правнук Гельмут Георг фон Герлах стал известным журналистом и политиком.

Библиография 

 Unterricht im Ackerbau und in der Viehzucht. Handbuch für Landleute und alle, welche es mit dem Landmann gut meinen, besonders im preußischen Staate. Berlin 1818 (später unter dem Titel: Johann Gottlieb Koppe's Unterricht im Ackerbau und in der Viehzucht: Anleitung zu vorteilhaftem Betriebe der Landwirtschaft. Mit Koppes Bildnis und Lebensbeschreibung hrsg. von Emil Theodor Wolf, 11. Auflage: Parey, Berlin 1885)
 Anleitung zu einer zweckmäßigen Buchführung bei großen Wirthschaften. Leipzig 1820
 J. G. Koppe, F. Schmalz, G. Schweitzer und F. Teichmann (Hrsg.): Mittheilungen aus dem Gebiete der Landwirthschaft. 2 Bände, J. F. Gleditsch, Leipzig 1818–1820
 Anleitung zur Kenntnis, Zucht und Pflege der Merinos, zur Wäsche und Schur der Schafe, zur Beurtheilung deren Wolle und zur Vorbeugung und Heilung deren Krankheiten. Berlin 1827
 Kurze Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in der Mark Brandenburg. Berlin 1839. (Digitalisat in der Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern)
 Über die Erzeugung des Rübenzuckers in ihren staatswirthschaftlichen und gewerblichen Beziehungen. Berlin 1842

Примечания

Литература 
 
 Koppe, Johann Gottlieb // Allgemeine Deutsche Biographie .

Ссылки